В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Адріану Віллагран 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Раффаелла Реджі (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (переможниця)
 Петра Губер (2-ге коло)
 Масако Янагі (1-ше коло)

 Сабіна Сіммондс (2-ге коло)
 Емілсе Лонго (півфінал)
 Окаґава Еміко (чвертьфінал)
 Беверлі Бовіс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open